

Geografia 
Australia
 Red Lion – località della Victoria
Stati Uniti d'America
 Red Lion – comunità non incorporata della contea di New Castle, nel Delaware
 Red Lion – comunità non incorporata della contea di Warren, nell'Ohio
 Red Lion – comunità non incorporata della contea di Burlington, nel New Jersey
 Red Lion – comunità non incorporata della contea di Middlesex, nel New Jersey
 Red Lion – comune della contea di York, nella Pennsylvania

Altro 
 Red Lion – teatro di Londra
 Red Lion Airport – aeroporto nel New Jersey